Résultats détaillés de l'édition 2006 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière s'est tenue du 20 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Radek Štěpánek remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Christophe Rochus. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Paul Hanley et Kevin Ullyett s'imposent en finale face à Jonathan Erlich et Andy Ram. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2006
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2006
Tennis en février 2006